Монтевидео:

 Монтевидео — столица Уругвая и административный центр департамента Монтевидео.
 Монтевидео — департамент на юге Уругвая.
 Монтевидео — город в округе Чиппева, штат Миннесота, США.
 Монтевидео Уондерерс — уругвайский футбольный клуб из города Монтевидео.
 Монтевидео — прежнее название крейсера «Догали».